Гео́ргий Леони́дович Се́верский () — советский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971). В годы Великой Отечественной войны был одним из руководителей партизанского движения в Крыму.

Биография 
Родился 6 мая 1909 года. Получил 7-летнее начальное образование. Служил в войсках НКВД с 1931 года. Член ВКП(б) с 1932 года. Окончил заочно школу усовершенствования командного состава НКВД в 1939 году.

Генерал-майор В. Л. Абрамов, бывший командир 184-й стрелковой дивизии вспоминает о августе 1941 года. "Равнинный характер местности Крыма позволял противнику высадку десанта. Для противодействия этому спешно формировались штабом погранокруга истребительные батальоны, командирами наиболее важных из них назначались офицеры-пограничники, потом хорошо себя зарекомендовавшие, такие как ст. политрук Северский, ст. лейтенанты Соловей, Автомонов и другие."

В ноябре 1941—1942 начальник 3-го партизанского района Крыма (комиссар Никаноров В. И.). Позднее назначен заместителем А. В. Мокроусова, руководителя партизанским движением в Крыму. Воинское звание — подполковник. После отстранения Мокроусова в 1942 возглавил Штаб партизанского движения Крыма.

В послевоенный период стал писателем. Автор мемуаров о партизанском движении.

Ушел из жизни 5 июля 1996 года. Похоронен на кладбище Абдал в Симферополе, квартал №14, рядом с боевым товарищем Никаноровым В. И.

Творчество 

Начинал как детский писатель, творческий дебют — книжка «Тропою разведчиков» (Симферополь, 1960, совместно с Н. В. Данилевской). Перу Г. Л. Северского принадлежит также сборник рассказов о боевых буднях крымских партизан «Второе дыхание» (1962). В соавторстве с И. Я. Болгариным написал книгу и сценарий фильма «Адъютант его превосходительства» (1969).

Сценарист 
 1960 — «Грозные ночи» 
1969 — «Адъютант его превосходительства»
1971 — «Девушка из камеры № 25»
1984 — «Без права на провал»

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1971) — за сценарий фильма «Адъютант его превосходительства»
 орден Ленина (24.10.1942)
 орден Отечественной войны II степени (8.6.1945)
 Медаль «За боевые заслуги» (03.11.1944)
 Медаль «Партизану Отечественной войны» (29.06.1943)
 Медаль «За оборону Севастополя» (22.12.1942)
 Медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944)
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (09.05.1945)
 Медаль «За взятие Будапешта» (09.06.1945)
 Медаль «За взятие Вены» (09.06.1945)
 знак «Отличник РККА» (1940)

См. также 
 Вергасов, Илья Захарович

Примечания

Литература 
 Северский Г. Л. Второе дыхание: Рассказы. Для старшего школьного возраста. Худ. Э. Грабовецкий. Симферополь: Крымиздат, 1962
 И. Росенко (И. Росоховатский), Г. Северский. И всё-таки это было… Повесть Худ. Д. Заруба. Москва: газета «Юный ленинец», с 19 июля по 1 ноября 1967 года. № 29-44.
 Болгарин И. Я., Северский Г. Л. Адъютант его превосходительства. СПб: Северо-Запад, 1993.- 512 с. ISBN 5-8352-0132-X

Ссылки 
 
 Георгий Северский на сайте КиноПоиск

Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Партизаны Крыма
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Похороненные в Симферополе
Похороненные на кладбище «Абдал»